Бакзянг:

 Бакзянг — провинция во Вьетнаме
 Бакзянг — город, столица провинции Бакзянг